Chacín ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Chacín (* 1980), venezolanischer Baseballspieler
 Jhoulys Chacín (* 1988), venezolanischer Baseballspieler
 María Teresa Chacín (* 1943), venezolanische Sängerin
 Pedro Itriago Chacín (1875–1936), venezolanischer Jurist
 Ramón Rodríguez Chacín, venezolanischer Militär und Politiker